Big Red Machine – squadra di baseball
 Big Red Machine – gruppo musicale
 Big Red Machine – album del gruppo omonimo